Реда () може да се отнася за:
 
 Реда (митология), англосаксонска богиня
 Господство Реда, господство в Германия
 Реда, от 1970 г. част от град Реда-Виденбрюк в Германия
 Дворец Реда, в град Реда-Виденбрюк
 Реда-Виденбрюк, град в Германия
 Реда, град в Полша
 Реда (река), река в Полша
 Реда, фамилно име